Corot se poate referi la:
 Jean-Baptiste Camille Corot, pictor francez (1796–1875)
 COROT-7, stea, care alcătuiește sistemul planetar format din:
COROT-7b
COROT-7c
COROT-7d
COROT, misiune spațială franceză (COnvection ROtation and planetary Transits)

Vezi și
 Corotna, Stînga Nistrului
 Coroteni, Vrancea